Agualva-Cacém – freguesia portoghese nel distretto di Lisbona
 Cacém e São Marcos – comune portoghese nel distretto di Sintra
 Santiago do Cacém – comune portoghese nel distretto di Setúbal
 Stazione di Agualva-Cacém – stazione principale di Cacém